«My Love Is Your Love» — музичний альбом Вітні Г'юстон. Виданий 17 листопада 1998 року лейблом Arista. Загальна тривалість композицій становить 60:45.

Список пісень

Чарти

Сертифікація

Посилання 
Allmusic :огляд 
 Entertainment Weekly огляд 
 New York Times огляд 
 Rolling Stone огляд

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Музичні альбоми 1998
Альбоми Arista Records
Платинові музичні альбоми‎
Альбоми, спродюсовані Джеррі Дюплессі